Visgraat - deel van skelet van een vis
Berggraat